Bindseil ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Heinrich Bindseil (1767–1799), deutscher Jurist 
Ernst Bindseil (1880–1947), deutscher Konteradmiral
 Heinrich Ernst Bindseil (1803–1876), deutscher Bibliothekar und Historiker
 Ilse Bindseil (* 1945), deutsche Autorin und Redakteurin
 Reinhart Bindseil (* 1935), deutscher Botschafter
 Ulrich Bindseil (* 1969), deutscher Volkswirt